Rovirosa kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Rovirosa, Macuspana, ort, Tabasco, 
 Rovirosa, Centro, ort, Tabasco, 

Robotskapade Mexikoförgreningar